Каррисо (исп. Carrizo) — многозначный термин.

 Каррисо — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.

 Каррисо, Амадео (1926—2020) — аргентинский футболист, голкипер.
 Каррисо, Федерико (род. 1991) — аргентинский футболист. 
 Каррисо, Хуан Пабло (род. 1984) — аргентинский футболист, вратарь «Ривер Плейта».